Hotel Statler ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hotel Statler (Missouri), ID-Nr. 82004729
 Hotel Statler (Ohio), ID-Nr. 98000317